Marinella steht für:
 einen Ort auf Sizilien, siehe Marinella (Sizilien)
 einen Ort auf Sardinien, siehe Marinella (Sardinien)

Marinella ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Marinella (Sängerin) (* 1938; eigentlich Kyriaki Papadopoulou), griechische Sängerin
 Marinella (italienische Sängerin) (* 1952; eigentlich Marinella Bulzamini), italienische Sängerin
 Lucretia Marinella (1571–1653), italienische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Santa Marinella